Paul Chack (1876 - 1945), officier de marine, écrivain et collaborateur français.
 Mori Chack, (1973 - ),  artiste japonais.

Autre 
 Chac ou Chack, dieu de la pluie dans certaines civilisations anciennes.